Kiesselbach oder Kießelbach ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Kiesselbach (1907–1984), deutscher Anatom und Hochschullehrer
 Clemens Kießelbach (1858–1931), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Luise Kiesselbach (1863–1929),  deutsche Politikerin und Frauenrechtlerin

Siehe auch:
 Kieselbach
 Kisselbach